Нижнекучукский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Нижний Кучук.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 558 человек, в том числе 273 мужчины и 285 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 533 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Нижний Кучук.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края